40-й Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 1 по 9 сентября 2007 года в Штутгарте (Германия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Gymn Forum: World Championships Results

2007
Спортивная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Штутгарте